Le tournoi de tennis de Guildford est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute du 5 au .

Kerry Melville remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elizabeth James et Maryna Godwin.

Résultats en simple

Parcours 
14 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Guildford

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Guildford
Tennis en Angleterre en 1969
Sport en mai 1969